Castana – comune italiano della provincia di Pavia
 Castana – comune nella contea di Monona, Stato dell'Iowa, Stati Uniti d'America
 Castana – frazione del comune di Arsiero in provincia di Vicenza